Predicador puede referirse a:
 Un predicador; en contextos religiosos, persona que predica o realiza una predicación o sermón:
 Los miembros de la Orden de Predicadores (una orden religiosa católica), llamados «dominicos».
 Los predicadores protestantes, también llamados «ministros».
 Los telepredicadores, aquellos que utilizan la televisión para predicar.
 El Libro del Predicador, libro bíblico del Antiguo Testamento también conocido como «Libro del Eclesiastés».

Además, puede hacer referencia a:
 Predicador, serie de novelas gráficas creadas por el guionista Garth Ennis y el dibujante Steve Dillon.

Enlaces externos